(1926-2013), réalisateur italien,
  (1969-), prête brésilien, 
  (1938-), footballeur et entraîneur italien, 
  (1974-), homme politique italien,
 Ferruccio Baruffi (1889-1958), peintre italien, 
  (1801-1875), religieux, écrivain et naturaliste italien.

Patronyme italien